Fradkin ist der Familienname folgender Personen:

 David M. Fradkin (1931–2014), US-amerikanischer theoretischer Physiker
 Eduardo Fradkin (* 1950), US-amerikanischer theoretischer Festkörperphysiker argentinischer Abstammung
 Jefim Samoilowitsch Fradkin (1924–1999), russischer theoretischer Physiker

Siehe auch:
 Fradkin-Tensor, auch Jauch-Hill-Fradkin-Tensor